Томи Хас је требало да брани титулу, али није учествовао на турниру јер се опорављао од операције кука.

Носиоци 

  Роџер Федерер (финале)
  Николај Давиденко (друго коло)
  Михаил Јужни (прво коло)
  Хуан Карлос Фереро (прво коло)

<li> Радек Штјепанек (повуако се због инфекције)
<li> Јирген Мелцер (друго коло)
<li> Маркос Багдатис (прво коло)''
<li> Лејтон Хјуит (побједник)

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Халеа – појединачно
Отворено првенство Халеа 2010.